Indiantown (Caroline du Sud)
 Indiantown (Floride)